Gagernberg ist ein geographischer Name:

 Gagernberg, Weiler im Stadtteil Schmidhausen von Beilstein im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Gagernberg (Bühlertann), Ortswüstung auf der Gemeindegemarkung von Bühlertann im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg 
 Gagernberg, früherer Name von Garnberg (Künzelsau), Stadtteil und Dorf von Künzelsau im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

 Gagernberg (Sulmer Bergebene), 313,0 m, Berg der Sulmer Bergebene bei Dimbach, Gemeinde Bretzfeld, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg